Ghana deltog i de olympiska sommarspelen 1992 med en trupp bestående av 37 deltagare, och totalt blev det ett brons.

Boxning

Lätt flugvikt
 Stephen Ahialey
 Första omgången – Bye
 Andra omgången – Förlorade mot Rowan Williams (GBR), 3:11

Fotboll

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Friidrott

Herrarnas tresteg
Francis Dodoo 
 Kval — fullföljde inte (→ gick inte vidare)

Referenser

1992 i Ghana
Nationer i olympiska sommarspelen 1992
1992